Ritter House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Ritter House (Kentucky), ID-Nr. 79003609
 Ritter House (Massachusetts), ID-Nr. 77000169